Le nozze – dipinto di Marc Chagall
 Le nozze – dipinto di Stanisław Wyspiański
 Le nozze – commedia di Anton Pavlovič Čechov
 Le nozze – abbozzo di opera di Richard Wagner
 Le nozze – musica per balletto di Igor' Fëdorovič Stravinskij
 Le nozze – raccolta poetica di Pierre Jean Jouve
 Le nozze – film di Andrzej Wajda
 Le nozze – film di Pavel Lungin
 Le nozze – romanzo di Marco Papa